I bitwa pod Małogoszczem –  24 lutego 1863, jedna z największych bitew powstania styczniowego
 II bitwa pod Małogoszczem – 16 września 1863, starcie w powstaniu styczniowym